U.S. National Championships 1913 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1913 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 18–26 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 9–14 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta trzecia edycja turnieju męskiego i dwudziesta siódma damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1913 w Stanach Zjednoczonych
1913 w tenisie ziemnym
US Open według lat